Beccaglia puede hacer referencia a:

Derlis María Beccaglia, director de cine, guionista, fotógrafo y productor de fotonovelas argentino, hermano trillizo de Delfor María Beccaglia y de Juan Delmo M. Beccaglia.
Delfor María Beccaglia, director, guionista y productor argentino de cine, hermano trillizo de Juan Delmo M. Beccaglia y de Derlis María Beccaglia. 
Juan Delmo M. Beccaglia; escritor y guionista argentino, hermano trillizo de los anteriores.